Lestkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lestkov, Gemeinde im Okres Tachov
 Lestkov, Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov
 Lestkov, Ortsteil von Radostná pod Kozákovem, Okres Semily
 Burg Lestkov, siehe Burg Egerberk